Малая Слобода:

 Малая Слобода — деревня в Крупском районе Минской области Белоруссии (Крупский сельсовет).
 Малая Слобода — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области России.